Hubbard är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Al Hubbard
 
 Freddie Hubbard
 Glenn Hubbard
 Harriet Hubbard Ayer
 
 
 L. Ron Hubbard (1911–1986), amerikansk författare, stiftare av scientologirörelsen
 Louisa Hubbard
 Lucius Frederick Hubbard (1836–1913), amerikansk politiker
 Phil Hubbard
 Ralph Hubbard (1886–1980),amerikansk författare 
 
 Rob Hubbard
 Samuel Dickinson Hubbard (1799–1855), amerikansk politiker